Marcus Vettius Valens ist der Name folgender Personen:

* Marcus Vettius Valens (Primus Pilus), römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Vettius Valens (Senator), römischer Senator (Kaiserzeit)